Kasteel Wayenstein ofwel Huis te Herwijnen, voormalig kasteel te Herwijnen, Gelderland
 Wayenstein (Amerongen), voormalige ridderhofstad bij Amerongen, Utrecht